Мертл:
 Мертл (город, Миннесота) — город в штате Миннесота.
  — город в штате Миссисипи.
 Мертл, Томаш — чешский хоккеист.

См. также 
 Мертл-Бич
 Мертл-Гров
 Корбин, Мертл
 Плакса Миртл